Romeo-und-Julia-Effekt steht für:
 Reaktanz (Psychologie)
 Romeo-Irrtum (Naturschutzbiologie)